Sant Bertran de Comenge, bisbe de Comenge.
 Sant Bertran de Le Mans, bisbe de Le Mans.
 Beat Bertran de Garrigues, dominic del .
 Beat Bertran de la Gran Selva, abat de la Gran Selva al s. XII.